

Culture
 Sandman est le nom anglais donné au marchand de sable, un personnage de conte de fées.

Sports
 Sandman est un surnom Mariano Rivera, un joueur de baseball.
 The Sandman, le nom de scène utilisé par Jim Fullington, catcheur notamment à la WWE et à l'ECW.

Histoire
 Sandman est l'un des avions qui a participé au bombardement de la raffinerie Astra Romana de l'Axe en Roumanie.

Musique
 Mr. Sandman est le nom d'une célèbre chanson enregistré en 1954 par The Chordettes.
 Mr. Sandman sur l'album Tical de Method Man (featuring Carlton Fisk, Inspectah Deck, RZA, Street Thug & Blue Raspberry)
 Sandman est le titre d'une des chansons du groupe America.
 Mark Sandman est le nom du chanteur du groupe de rock américain Morphine.
 Blood Red Sandman est le nom du quatrième single de l'album The Monster Show (2005) du groupe de metal finlandais nommé Lordi.
 Enter Sandman est le premier single de l'album Metallica (1991) du groupe Metallica.
 Homeboy Sandman, de son vrai nom Angel Del Villar II (né en 1980) est un rappeur et musicien américain d'origine dominicaine.

Comics
 Sandman, Wesley Dodds, le personnage de l'âge d'or des comics, publié chez DC Comics.
 Sandman le personnage créé par Neil Gaiman, publié chez Vertigo, un label de DC Comics.
 Sandman est le nom anglais de l'Homme-Sable, un ennemi de Spider-Man, publié par Marvel Comics.

Cinéma et télévision 
 The Sandman est un court-métrage britannique réalisé par Paul Berry en 1991.
 Sandman est un court-métrage américain réalisé par Jeffrey Fine en 1992.
 Sandman est un film américain réalisé par Eric Woster en 1993.
 Sandman est un court-métrage américain réalisé par Marco Capalbo en 1996.
 Sandman est un film américain réalisé par Ernie Lively en 1998.
 Le Marchand de Sable est au cœur de l'intrigue de l'épisode 14 (saison 5) de la série Charmed. L'introduction musicale est la chanson Mr. Sandman des Chordettes.
 L'Homme de sable ( en VO) est un film suisse réalisé par Peter Luisi en 2011.
 Le marchand de sable ( en VO) apparait dans la série télévisée Sleepy Hollow, Saison 1, Épisode 3.
 Sandman est une série télévisée anglo-américaine créée par Allan Heinberg en 2022, basée sur les romans graphiques publiés chez DC Comics.

Jeu vidéo 
 Mr. Sandman est un personnage de Punch-Out!!.
 Sandman est le surnom d'un sergent protagoniste participant à l'opération «  » dans Call of Duty: Modern Warfare 3.

Jeu de rôles 
 Sandman est un jeu de rôle publié dans les années 1980 par Pacesetter, et réédité chez Goblinoid Games

Homonymie de titre